Zásady mohou být:
 Zásady územního rozvoje
 Zásady poctivého obchodního styku
 Zásady obchodního zákoníku
 Zásady aranžování ve stylu ikebana

chemie
 Zásady (chemie)

Související články 
 zásada (rozcestník)

Externí odkazy